Dikongué ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Dikongué (* 1967), kamerunischer Musiker
 Jean-Pierre Dikongué-Pipa (* 1940), kamerunischer Regisseur, Autor und Schauspieler